Дзорагюх — топоним в Армении:

 Дзорагюх — населённый пункт в Арагацотнской области
 Дзорагюх — населённый пункт в Гехаркуникской области
 Дзорагюх — населённый пункт в Лорийской области
 Улица Дзорагюх — улица в Ереване